Der TS Mitech Żywiec (Towarzystwo Sportowe Mitech Żywiec) ist ein Frauenfußballverein aus der südpolnischen Stadt Żywiec. Er wurde am 3. Juli 2004 gegründet und ging aus der ein Jahr zuvor gebildeten Frauenfußballabteilung des SKS Soła Żywiec hervor. Von 2009 bis zu seinem Rückzug 2020 spielt er in der 1. polnischen Frauenfußballliga.

Vereinsinformation 
 Adresse: ul. Futrzarska 59 (Klub), ul. Tetmajera 50 (Stadion), 34-300 Żywiec

Erfolge 
 Aufstieg in die 1. polnische Frauenfußballliga 2008/09

Bilanz

Weblinks 
 Profil auf www.90minut.pl (polnisch)
 Offizielle Homepage

Polnischer Frauenfußballverein
Fußballverein aus der Woiwodschaft Schlesien
Żywiec
Gegründet 2004